Ду́чич () — фамилия сербского происхождения. Известные носители:

 Дучич, Йован (1871—1943) — сербский боснийский поэт, писатель и дипломат.
 Дучич, Нитшефор (1835—1900) — архимандрит, сербский учёный и общественный деятель.